Hoi steht für:
 Hoi (Interjektion) Ruf, Ausruf oder Gruß, der in Südwestdeutschland, im Fürstentum Liechtenstein, in Vorarlberg, in der Schweiz, in Südtirol, sowie in der niederländischen Umgangssprache verschieden verwendet wird
 Hoi (Oenino), ein Desa im indonesischen Distrikt Oenino, Westtimor

Hoi ist Namensbestandteil folgender Orte:
 Amphoe Ban Dan Lan Hoi, Landkreis in der Provinz Sukhothai, Thailand
 Amphoe Khlong Hoi Khong, Landkreis in der Provinz Songkhla, Thailand
 Hội An, Stadt in Vietnam
 Đồng Hới, Stadt in Vietnam
 Flughafen Dong Hoi in Vietnam

Hoi ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Chau Hoi Wah (* 1986), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Chung Hoi Yuk (* 1964), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Lee Hoi-chang (* 1935), südkoreanischer Politiker

Hoi ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Hoi (* 1942), österreichischer Bergsteiger
 Martin Hoi (* 1974), österreichischer Kraftsportler

Høi ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Høi (* 1957), dänischer Schachspieler

hoi steht für:
 Holikachuk (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen

HOI steht für:
 Hearts of Iron, Computerspielreihe
 Hypoiodige Säure
 Flughafen Hao (IATA-Code)

Siehe auch:
 Hooi
 Høj
 Heu (Begriffsklärung)

Abkürzung